

Hydronyme 
 La Khorol est une rivière d'Ukraine et un affluent droit de la Psel, dans le bassin hydrographique du Dniepr.

Toponyme 
 Khorol est une ville de l'oblast de Poltava, en Ukraine, et le centre administratif du raïon de Khorol. Elle se trouve sur la rivière Khorol, à  à l'ouest de Poltava.